Büchlberg ist der Name folgender geografischer Orte:

 Büchlberg, Gemeinde und Erholungsort im Landkreis Passau, Bayern
 Büchlberg (Reichsforst) (), Basaltkegel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Büchl
 Büchelberg
 Büchelberger Grat
 Hinterbüchelberg
 Vorderbüchelberg